Bume steht für:

 Bume eine nilotische Volksgruppe im Süden Äthiopiens, siehe Nyangatom (Volk)

Bume ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Lili Frohlich-Bume (1886–1981), österreichisch-britische Kunsthistorikerin, Kunsthändlerin und Kunstkritikerin